Bulk ist
 ein physikalischer Fachbegriff, der bei den Branenmodellen den zwischen den Branen liegenden höherdimensionalen Raum bezeichnet
 eine Kurzform für unerwünschte Massenmails (Spam)
 der englische Begriff für Massengut (Bulkware/Bulk-Produkt)
 ein Anschluss am Feldeffekttransistor
 eine norwegische Metal-Band, siehe Bulk (Band)

Bulk ist der Familienname von:
 Wilhelm Bulk (* 1936), deutscher Bahnradsportler und Zahnarzt.

Siehe auch:
 Bulk-Sammler
 Bulk-Transfer
 Balk

Abkürzung